Марк Андре́евич Со́боль (4 января 1918, Москва — 28 февраля 1999, Москва) — русский советский поэт.

Биография 
Родился 4 января 1918 года в Москве. Сын писателя Андрея Соболя (1887—1926), мать — врач Рахиль Сауловна Бахмутская (1893—1979). Племянник философа Арона Рубина и актрисы Марии Синельниковой. В 1933 году поступил на режиссёрский факультет ГИТИСа.

14 декабря 1934 года арестован по доносу товарища, осуждён ОСО по статье 58 п. 10 («антисоветская агитация и пропаганда»). По октябрь 1936 года отбывал срок в Темлаге НКВД (Потьма) с последующей высылкой. Работал грузчиком, телефонистом, лесорубом, буфетчиком, разнорабочим, счетоводом, завальщиком на шахте, провинциальным актёром (Великий Устюг, Мариуполь, Самарканд, Кимры).

Участник Великой Отечественной войны: с июля 1941 — сапёр и командир отделения в 14-й инженерно-минной (с июля 1943 года — инженерно-сапёрной) бригады. Воевал на Западном, Центральном, 1-м и 2-м Белорусских фронтах. Участвовал в битве за Москву, Курской битве, освобождении Белоруссии и Берлинской операции. В 1942 году был контужен.

Стихи появились во фронтовой печати в 1943 году. Первый сборник поэт выпустил в 1946 году. Широкую известность получили «Песня Бена» («Тяжёлым басом гремит фугас…») из кинофильма «Последний дюйм» и считающаяся еврейской народной песенка «Всё будет хорошо». Член Союза писателей СССР (1947).

В 1980-х годах высоко ценился советскими критиками, которые ставили в пример «пулемёты Марка Соболя» поэтам, увлекающимся лирикой.

Скончался 28 февраля 1999 года в Москве в возрасте 81 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Семья 
Отец — русский писатель Андрей Соболь (1888—1926).

Двоюродный брат — востоковед-синолог Виталий Рубин (1923—1981).

 Первая жена — актриса Ирина Потоцкая (1916—2009).
 Дочь — Марина Потоцкая, детская писательница.
 Гражданская жена — Богданова Мария Петровна (1922—1995)
 Сын — Соболь Алексей Маркович, (1943—1983)
 Вторая жена — Татьяна Михайловна.

Награды 
 орден Отечественной войны 1-й степени (11.03.1985)
 орден Дружбы народов (23.02.1988)
 орден Красной Звезды (13.07.1945)
 медаль «За отвагу» (17.09.1943)
 другие медали

Книги 
 «Короткие ночлеги». М., 1960
 «Песня о двух трубачах». М., 1967
 Марк Соболь Смешное, гневное, печальное… Проза и стихи. — : Советская Россия. — 1974. — 160 с. 50 000 экз.
 «Товарищи волшебники. Книга стихов». М., 1976
 «Высокие костры». М., 1980
 Марк Соболь Напоминание: Книга стихов и прозы. — : Современник, 1983. — 174 с. 20 000 экз.
 «От вашего собеседника. Рассказы, очерки». М., 1987
 «Избранное. Стихи и проза». М., 1989

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 «Песня Бена» из к/ф «Последний дюйм» (мел. Моисея Вайнберга, исполнитель — М. П. Рыба)
 Песенка «Всё будет хорошо» в исполнении Анатолия Аграновского
 Знак Почёта

Русские поэты
Репрессированные в СССР
Заключённые Темлага
Похороненные на Новодевичьем кладбище